Александра Бургхардт (; ) — немецкая легкоатлетка и бобслеистка. Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022. В лёгкой атлетике специализируется в беге на короткие дистанции. Чемпионка мира по легкоатлетическим эстафетам 2017 года.

Биография и карьера 
Дебютировала на международной арене в 2011 году. В составе команды Германии побеждала на чемпионате Европы среди юниоров 2011 и чемпионате Европы среди молодёжи 2015 в эстафете 4×100 м.

Основные результаты

Примечания 

Легкоатлеты по алфавиту
Бобслеисты по алфавиту
Бегуны на короткие дистанции Германии
Бобслеисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года